Болоњола може бити:
 Болоњола (Мачерата)
 Болоњола (Павија)